Un joueur professionnel peut être :
 un sportif professionnel d'une discipline où les sportifs sont désignés comme « joueurs » ;
 un joueur professionnel d'un jeu quelconque (le poker, par exemple) ou d'esport.